Patrick Reimer (né le  à Mindelheim en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il pratique également le roller in line hockey.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute avec l'ESV Kaufbeuren dans l'Oberliga, le troisième niveau national. Il s'aguerit durant les deux saisons suivantes au niveau supérieur, la 2. Bundesliga. En 2003, il découvre la DEL avec le DEG Metro Stars. Il renforce l'EV Duisbourg en fin de saison 2004-2005 et remporte la 2. Bundesliga. Il signe aux Nürnberg Ice Tigers en 2012.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

2. Bundesliga 
2003 : nommé recrue de la saison.

DEL 
2005 : nommé recrue de la saison.
2014 :
 Joueur de l'année
 Attaquant de l'année
2016 : 
 Joueur de l'année
 Attaquant de l'année
 Meilleur pointeur de la saison

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| ESV Kaufbeuren || Oberliga || 51|| 14|| 12|| 26|| 36|| 12|| 5|| 3|| 8|| 18
|-
| 2002-2003|| ESV Kaufbeuren || 2. Bundesliga|| 51|| 18|| 19|| 37|| 30|| 5|| 4|| 6|| 10|| 8
|-
| 2003-2004|| DEG Metro Stars|| DEL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || ESV Kaufbeuren || 2. Bundesliga|| 47|| 19|| 19|| 38|| 85|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| DEG Metro Stars|| DEL|| 52|| 10|| 12|| 22|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || EV Duisbourg || 2. Bundesliga|| -|| -|| -|| -|| -|| 11|| 6|| 4|| 10|| 14
|-
| 2005-2006 || DEG Metro Stars|| DEL || 49|| 10|| 12|| 22|| 20|| 14|| 3|| 7|| 10|| 18
|-
| 2006-2007|| DEG Metro Stars||  DEL|| 52|| 12|| 17|| 29|| 24|| 9|| 3|| 7|| 10|| 14
|-
| 2007-2008|| DEG Metro Stars||  DEL|| 45|| 19|| 14|| 33|| 28|| 13|| 7|| 2|| 9|| 12
|-
| 2008-2009|| DEG Metro Stars||  DEL|| 51|| 15|| 25|| 40|| 42|| 16|| 4|| 5|| 9|| 16
|-
| 2009-2010|| DEG Metro Stars||  DEL|| 56|| 20|| 23|| 43|| 52|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| DEG Metro Stars||  DEL|| 52|| 21|| 22|| 43|| 38|| 9|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
| 2011-2012|| DEG Metro Stars||  DEL|| 50|| 24|| 23|| 47|| 55|| 7|| 5|| 3|| 8|| 2
|-
| 2012-2013|| Nürnberg Ice Tigers || DEL|| 52|| 21|| 24|| 45|| 46|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 50|| 33|| 32|| 65|| 18|| 6|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2014-2015 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 52 || 29 || 33 || 62 || 44 || 8 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2015-2016 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 52 || 26 || 38 || 64 || 53 || 12 || 4 || 3 || 7 || 35
|-
| 2016-2017 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 52 || 26 || 28 || 54 || 18 || 13 || 5 || 3 || 8 || 10
|-
| 2017-2018 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 43 || 13 || 18 || 31 || 16 || 12 || 0 || 5 || 5 || 2
|-
| 2018-2019 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 52 || 17 || 18|| 35 ||22 || 	8 || 5 || 1 || 6 || 2
|-
| 2019-2020 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 47|| 17|| 22|| 39|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 35|| 7|| 9|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || ESV Kaufbeuren || DEL2 || 3|| 1|| 4|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Nürnberg Ice Tigers || DEL  ||  ||

Au niveau international

| 2011 || align=left| ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 4||0||align="left"|  place
|-
| 2012 || align=left| Allemagne ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 3|| 2|| 5|| 2||0||align="left"|  place
|-
| 2013  || align=left| Allemagne|| Qualifications olympiques || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 ||align="left"| Non qualifié
|-
| 2015 || align=left| Allemagne ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 2 || 1 || 3 || 0 || -3||align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| Allemagne ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 4 || 1 || 5 || 2 || +2||align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| Allemagne || Qualifications olympiques || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 || +1 ||align="left"| Qualifié
|-
| 2017 || align=left| Allemagne ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 2 || 2 || 4 || 4 || +2||align="left"|  place
|-
| 2018 || align=left| Allemagne || align=left|Jeux olympiques || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || +2 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur du EV Duisburg
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand
Naissance en décembre 1982
Naissance à Mindelheim